Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди женщин 1987 года прошёл с 26 сентября 1984 года по 12 октября 1986 года. За выход в финальную часть боролись 16 сборных. Победители отборочных групп вышли в финальную стадию турнира.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

 В финальную стадию чемпионата Европы вышли Норвегия, Англия, Италия и Швеция.

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1984 год в женском футболе
1985 год в женском футболе
1986 год в женском футболе